HyperCard har flere betydninger:
 HyperCard (program) – skabt af Bill Atkinson for Apple Computer, Inc.
 HyperCard (rabatkort)